Jméno Boleslav Opolský se vztahuje k vícero lidem:
 Boleslav I. Opolský († 1313) – syn Vladislava I. Opolského
 Boleslav II. Opolský († 1356) – syn Boleslava I. Opolského
 Boleslav III. Opolský, též Opolsko-Střelecký († 1382) – syn Boleslava II. Opolského
 Boleslav IV. Opolský († 1437) – syn Boleslava III. Opolského
 Boleslav V. Heretik též Wołoszek, Boleslav V. Opolský (1400–1460) – syn Boleslava IV. Opolského